Moana puede hacer referencia a:

 Moana: un documental de 1926 dirigido por Robert J. Flaherty.
 Moana: una película de animación de 2016 renombrada como Vaiana en España.
 Moana Pozzi (1961-1994), actriz pornográfica, modelo y presentadora de televisión italiana.
 Moaña: Municipio de la comarca del Morrazo, en Pontevedra, España.